Рейхсбюргеры (м. ч. , е. ч. ) в Германии:
 в 1913—1934 гг. — граждане Германской Империи, не являвшиеся гражданами ни одного из её государств. Как правило рейхсбюргерами являлось большинство жителей Эльзасс-Лотарингии без различия национальности (немцы Эльзас-Лотарингии, французы Эльзас-Лотарингии, евреи Эльзас-Лотарингии, цыгане Эльзас-Лотарингии и пр.) и те из коренных жителей колоний, без различия национальности, что перешли в непосредственное гражданство Германской Империи. Также так как государства Германской Империи с момента её образования не обладали консульствами, непосредственным гражданством империи обладали бывшие граждане немецких государств, которые также более не проживали на территории единой империи и иностранцы принятые на немецкую службу. См. ст. Гражданство Германии   
 в 1935—1945 гг. — немецкие граждане «немецкой или родственной ей крови» (немцы Германии, фризы Восточной Фризии, датчане Южного Шлезвига, лужичане, мазуры, поляки Верхней Силезии, Вармии, в 1938-1945 гг. также немцы Австрии и словенцы Штирии, в 1939-1945 гг. также немцы Судет, кашубы и поляки Великопольши и Восточной Верхней Силезии), в отличие от остальных немецких граждан обладавшие избирательным правом. Немецкие евреи, немецкие цыгане и афронемцы (евреи, цыгане и переселенцы из бывших немецких колоний к 1935 году обладавшие немецким гражданством) не являлись рейхсбюргерами при этом оставались немецкими гражданами (Deutscher Staatsangehöriger). См. ст. Закон о гражданине Рейха
 после 1945 года — немецкие граждане не признающие основной закон ФРГ и признающих продолжение действия либо конституции 1919 года (как правило признающие т. н. «временное имперское правительство» («Kommissarische Reichsregierung»)), либо конституции 1871 года (как правило признающие т. н. «имперское правительство в изгнании» («Exilregierung Deutsches Reich») или т. н. «народный рейхстаг» («Volks-Reichstag»), оба т. н. «правительства» вопреки названию являются всего лишь общественными движениями при этом крайне малочисленными), либо признающие преемственность этим конституциям (участники таких малочисленных общественных организаций как т. н. «Республика Свободная Германия» («Republik Freies Deutschland») или т. н. «Королевство Германия» («Königreich Deutschland»)). Законность конституций земель для рейхсбюргеров как правило не имеет значения, за исключением такой общественной организации как т. н. «Свободное государство Пруссия» («Freistaat Preußen») (не путать с одноимённой землёй Германии упразднённой в 1947 году) признающая конституцию Пруссии 1920 года и не признающая конституций многих земель Германии. В разговорной среде «рейхсбюргерами» могут называть также любых немецких граждан не признающих ни основной закон ФРГ, ни конституции 1871 или 1919 года и не провозглашающие преемственность к ним (напр. члены такой малочисленной организации как т. н. «Княжество Германия» («Fürstentum Germania») или «Государство Германития» («Staat Germanitien»)). См. ст. Рейхсбюргеры (движение)

Примечания 

Немцы